Desa Kepek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kepek (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 110,59), Yogyakarta, 
 Desa Kepek (administrativ by i Indonesien, lat -8,05, long 110,51), Yogyakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar